Wege ist der Familienname folgender Personen:

 Cordelia Wege (* 1976), deutsche Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin
 Johanna Schultze-Wege (geb. Wege; 1844–1918), deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin, Botanikerin, Mykologin und Pilzmalerin
 Juliet Ann Wege (* 1971), australische Botanikerin
 Karla Wege (1930/1931–2021), deutsche Meteorologin 
 Klaus Wege (1931–2019), deutscher Meteorologe

 Paul Wege (1899–1952), preußischer Landrat

Wege ist der Name folgender Orte:
 Wege, historischer deutscher Name der Gemeinde Buje in der Gespanschaft Istrien, Kroatien

Siehe auch:
 Weege
 Weg (Begriffsklärung)